Berlin este un oraș, capitala Germaniei. 

Termenul „Berlin” se mai poate referi, de asemenea și la:

 Berlin, album al muzicianului Lou Reed
 Berlin, formație americană a anilor 1980 
 Berlin, o serie de cărți comice realizate de Jason Lutes descriind viața din Berlinul anilor 1928 - 1933 
 Berlin, un anumit tip de caleașca sau trăsură 
 Birlinn ori berlin, un anumit tip de vas lung scoțian 
 Numele anterior al vasului Amiral Nahimov
 Numele anterior al sistemului de operare Fresco

Denumiri geografice 
 Berlin, munte în Antarctica 
 Berlin, oraș în republicii Africa de Sud
 Berlin-Brandenburg, regiune apărută după reunificarea Germaniei
 Berlin, parte a localității Seedorf din Districtul Segeberg, Schleswig-Holstein, Germania 
 Numele anterior al localității Kitchner, Ontario, Canada

În Statele Unite ale Americii

Vezi și 
 Berlin (nume de familie)
 Berliner
 Berline
 New Berlin
 Apărarea Berlin, în șah